

Еліда — місто, штат Нью-Мексико
 Еліда — селище, штат Огайо

Греція 
 Еліда — ном, розташований в периферії Західна Греція
 Еліда — історична область на північному заході Пелопоннесу